Нижнее Хваршини — село в Цумадинском районе Дагестана Российской Федерации. Административный центр сельского поселения Нижнехваршининский сельсовет.

Географическое положение 
Расположено в 27 км к юго-западу от районного центра — села Агвали.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года моноэтничное аварское село.

Примечания 

Населённые пункты Цумадинского района